«Краса́ва» — российский (до 2022) и кипрский футбольный клуб. В сезоне ФНЛ-2 2021/22 представлял подмосковный город Одинцово. В  — участник Второго дивизиона Кипра (под названием FC Krasava — ENY Ypsonas).

История

Россия 

8 декабря 2020 года российский блогер и бывший футболист Евгений Савин анонсировал создание футбольного клуба «Красава». 13 февраля 2021 года он объявил, что Юрий Сёмин станет тренером-консультантом команды. 20 февраля 2021 года сообщил, что клуб будет базироваться в Одинцово. 14 мая объявил о том, что команда будет базироваться в Жуковском и проводить домашние матчи на стадионе «Метеор», а база клуба будет располагаться в Бронницах.

Решение перевезти команду из Одинцова объяснил тем, что это было связано с «политической подставой» (участвовал в «Диктанте Победы» в Одинцове, будучи не осведомлённым о том, что диктант проводит «Единая Россия»). В конечном итоге прописка в Одинцове была оставлена, а домашние матчи руководством клуба было решено проводить на лужниковском стадионе «Спортивный городок». 22 июля клубом было заявлено о новой базе — в Красногорске.

18 мая 2021 года стало известно, что ФК «Красава» получил лицензию для участия в первенстве второго дивизиона ФНЛ сезона 2021/22. Летом стало известно о выделении букмекерской компанией Winline 50 млн ₽ на развитие клуба. 14 июля 2021 года клуб провёл первый официальный матч, победив в домашней игре «Металлург-Видное» со счётом 3:0 в 1/256 финала Кубка России. Первый матч в рамках первенства состоялся 18 июля на стадионе «Юность» в Твери, где «Красава» уступил одноимённому клубу со счётом 1:3. В Кубке России в дебютном сезоне 2021/22 коллектив дошёл до стадии 1/64 финала, где уступил со счётом 1:2 брянскому «Динамо». В ходе сезона Савин также ввёл правило, согласно которому болельщикам возвращались деньги за купленные билеты в случае поражения команды в домашних играх. К концу 2021 года согласно бухгалтерской отчётности клуб «Красава» подошёл с убытком в 10,8 млн рублей.

С апреля по июнь 2021 года главным тренером «Красавы» был Сергей Рыжиков. 10 июня клуб сообщил, что в качестве главного тренера с командой на сборах работает Алексей Радевич. Де-юре главным тренером был заявлен Сергей Чикишев, в 2022 году в клубе не числился.

18 апреля 2022 года Савин опубликовал на своём YouTube-канале видео о вторжении на Украину, в котором приняли участие некоторые украинские футболисты. Через два дня администрация красногорского стадиона «Зоркий» объявила о расторжении договора с клубом «Красава». После этого на сайте клуба перестал отображаться логотип букмекерской компании Winline — главного спонсора клуба, а в ближайшем матче против «Шинника» 23 апреля на футболках игроков логотип Winline был заклеен жёлтым скотчем, при этом официально о разрыве отношений не сообщалось. 28 мая 2022 года стало известно, что клуб не примет участия в следующем сезоне ФНЛ-2. В этот же день клуб сообщил о том, что Алексей Радевич покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.

Кипр 
31 мая 2022 года президент клуба Евгений Савин объявил о переезде команды за пределы России; а 20 июля сообщил о завершении процесса регистрации юридического лица FC Krasava Ltd. на Кипре и достижении договорённости о покупке клуба местного Второго дивизиона  () из  района Лимасол, на базе которого будет продолжено функционирование ФК «Красава». Также в прессе появилась информация, что изначально Савин выражал интерес стать инвестором находящегося в тяжёлом финансовом положении клуба «Алки Ороклини», однако препятствием к заключению сделки стало условие о смене названия команды.

После старта  на сайте Кипрской федерации футбола клуб продолжал обозначаться сугубо как «ЭНИ-Дигенис»: со старой эмблемой и датой основания, без упоминания «Красавы». Позже была добавлена приставка FC Krasava.

Логотип, цвета клуба 

Технические спонсоры (экипировка) — Puma (2021—2022), Macron (с 2022).

Савин задумывал создать оригинальный логотип, без привычных элементов из щитов, мячей, года основания и прочих. Для одного из своих выпусков на YouTube-канале Савин ездил в Великобританию, где в числе прочего посетил ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов 2018/19 «Ливерпуль» — «Барселона», в котором «Ливерпуль» совершил камбэк: после поражения 0:3 в первом матче выиграл со счётом 4:0. Празднование Савиным четвёртого гола в виде жеста с четырьмя пальцами запечатлелось в сети в виде экспрессивной фотографии, впоследствии было принято решение на базе этого кадра, ставшего своеобразным мемом и символом, создать эмблему ФК «Красава». Для более чёткого отображения букв К, Р, С и В на пальцы на логотипе были «надеты» перстни.

После переезда команды на Кипр кириллическая C на эмблеме была заменена греческой Σ.

Статистика

2021/22 

На первом этапе ФНЛ-2 также был сыгран гостевой матч со «Смоленском» (2:2), результат которого был аннулирован по причине снятия «Смоленска» с первенства (не учтён в приведённой таблице).

Лучший бомбардир в сезоне 2021/22: Максим Чиканчи — 11 голов (10 — в первенстве, 1 — в кубке).

2022/23

Домашние стадионы 

По словам Савина, стоимость проведения одного матча в «Лужниках» составляла 1 млн рублей. Организация и финансовое обеспечение трансляций на YouTube была на спонсоре клуба — букмекерской компании Winline.

Перед первой домашней игрой второго этапа первенства клубом было объявлено, что первая игра пройдёт на стадионе «Салют» в Долгопрудном, а все последующие домашние игры будут проводиться на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

После расторжения договора со стадионом «Зоркий» клуб путём договорённости с «Динамо-2» и согласования с Футбольной национальной лигой осуществил обмен кругами: ближайший домашний матч 1 мая с «Динамо-2» стал гостевым, а игра 28 мая — домашней, однако и она прошла на поле «Динамо-2» в Новогорске, как и игра с «Волной» 4 июня. Домашние игры с «Шинником» (22 мая) и «Муромом» (10 июня) состоялись в Ярославле и Муроме соответственно, на полях номинальных гостей.

Руководство

Тренерский штаб

Главные тренеры 
Россия
 Сергей Рыжиков (апрель — июнь 2021)
 Алексей Радевич (де-факто; июнь 2021 — май 2022), Сергей Чикишев (де-юре; июль — декабрь 2021)
Кипр
 Николай Цымбал (сентябрь — ноябрь 2022)
 Никос Панайоту (ноября 2022 — март 2023)
 Александр Криворучко

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Появились в 2021 году в России
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Футбольные клубы Кипра